Runciman est un nom de famille d'origine anglo-saxonne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1736–1785), peintre écossais ;
 Bob Runciman (né en 1942), homme politique canadien ;
  (1907–1981), homme politique australien ;
  (né en 1934), sociologue britannique ;
 Hilda Runciman (1869–1956), femme politique britannique ;
  (1852–1891), journaliste et écrivain anglais ;
  (1744–1769), peintre écossais, frère d'Alexander ;
 Steven Runciman (1903–2000), historien britannique ;
 Walter Runciman (1870-1949), homme politique britannique.

Notes et références 

Patronyme anglais